Macrodiplodiopsis är ett släkte av svampar. Macrodiplodiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Macrodiplodiopsis